Марко Каванья (,  — ) — итальянский астроном и первооткрыватель астероидов, который последние 20 лет своей жизни работал в обсерватории Сормано. В период с 1994 по 1998 год им совместно с другими итальянскими астрономами было обнаружено в общей сложности 19 астероидов.

Ещё в юности с помощью обычного бинокля он начал проводить свои первые астрономические наблюдения за  кометами, переменными звёздами и покрытиями звёзд различными объектами. В 70-80-х годов Марк был одним из наиболее активных наблюдателей комет.

Но астрономическая деятельность Марко не ограничивалась только полевыми наблюдениями, он также был активным популяризатором астрономии, читал лекции в планетарии Милана и был консультантом комиссии №20 Международного астрономического союза. Марка своим примером, энтузиазм, компетентностью и научным подходом вдохновил многих астрономов-любителей.

Марко Каванья стоит у истоков создания CieloBuio в 1989 году, которая занимается световым загрязнением, а также является членом нескольких других астрономических ассоциаций, включая AAVSO.

Умер 9 августа 2005 года от сердечного приступа в возрасте 47 лет. Есть планы назвать новый 60-ти см телескоп обсерватории Сормано в его честь.

В знак признания его заслуг одному из астероидов было присвоено его имя .

См. также 
 Джованни Ингирами
 Гульельмо Ригини
 Анджело Секки

Примечания

Ссылки 
 In ricordo di Marco Cavagna
 Sormano Astronomical Observatory: In memory of Marco Cavagna
 Strumentazione 
 Nuovo telescopio
 Affiliations with Division III Commission 20 Positions & Motions of Minor Planets, Comets & Satellites 
 Overview of European asteroidal occultation observations January 1, 1998 - 31 декабря 1998 

Учёные по алфавиту
Астрономы по алфавиту
Астрономы XX века
Астрономы XXI века
Астрономы Италии
Первооткрыватели астероидов